Het Zuid-Koreaanse merk Hyundai is hedendaags opererend onder de vlag van Hyundai Motorsport of Hyundai Shell Mobis WRT actief in het wereldkampioenschap rally met de Hyundai i20 Coupé WRC.

Geschiedenis

Formule 2 
Hyundai had weinig tot geen erfgoed in de rallysport, totdat het haar opwachting maakte in 1997. Het initiatief kwam van de Australische rallyrijder Wayne Bell, die de fabriek aandrong om deel te nemen aan het Formule 2 kampioenschap in het wereldkampioenschap rally; een aparte serie bedoeld voor voorwielaangedreven rallyauto's. De auto die Hyundai hiervoor zou inzetten was de Hyundai Coupé Kit Car, die zijn opwachting maakte in Nieuw-Zeeland in het seizoen 1997.

Vanaf 1998 kwam de gehele operatie in handen van het Britse Motor Sports Development (MSD) en de basis van het team werd daarom verhuisd naar Milton Keynes, in het Verenigd Koninkrijk. Naast Bell werd zesvoudig WK-rally winnaar Kenneth Eriksson aangetrokken als kopman. Het eerste volledige seizoen voor Hyundai was niet succesvol, aangezien de auto het voornamelijk ontbrak aan betrouwbaarheid. Desondanks liet het bij tijden snelheid zien en voor het seizoen 1999 kwam het team aanzetten met een tweede evolutie van de Coupé Kit Car. Bell werd vervangen door de Britse rallyrijder Alister McRae, de jongere broer van wereldkampioen Colin McRae. Het team eindigde dat jaar als tweede in het constructeurskampioenschap voor Formule 2 auto's en noteerde met Eriksson tevens een top tien resultaat in Australië, waar hij als negende eindigde.

World Rally Car

Hyundai Accent WRC 

Dit was voor Hyundai reden genoeg om met een World Rally Car op de proppen te komen in het seizoen 2000. De Hyundai Accent WRC debuteerde in Zweden, met Eriksson en McRae nog steeds als rijders. Wederom was de betrouwbaar niet het sterkste punt en Hyundai deed voornamelijk mee in de onderste regionen. Eriksson bezorgde het team wel hun eerste punten met een vijfde plaats in Nieuw-Zeeland, en verbeterde dit resultaat met een vierde plaats in Australië, waar hij tevens twee klassementsproeven won. Desondanks deelde Hyundai de laatste plaats in het constructeurskampioenschap met Škoda. In Portugal in het seizoen 2001 kwam Hyundai met een tweede evolutie van de Accent aanzetten, die in McRae's handen gelijk debuteerde met een zesde plaats, en daarmee WK-kampioenschapspunten. Deze versie van de auto wist zich vooral op de gravelevenementen zo nu en dan te scharen tussen de voorliggende teams, maar consistentie hierin ontbrak. McRae behaalde aan het eind van het seizoen nog een vierde plaats in Groot-Brittannië, maar ook dit keer eindigde Hyundai gelijk aan Škoda op een gedeelde laatste plaats bij de constructeurs. Een omslag binnen de rijders line-up vond plaats voor aanvang van het seizoen 2002, met Armin Schwarz en Freddy Loix als vervangers van Eriksson en McRae, met daarnaast een geselecteerd programma voormalig wereldkampioen Juha Kankkunen. Het seizoen bleek minder succesvol dan 2001, waarin de grotendeels opgeloste betrouwbaarheidsproblemen weer terugkeerden. Het beste en enige resultaat binnen de punten kwam in Nieuw-Zeeland, waar Kankkunen vijfde eindigde en teamgenoot Loix de zesde plaats bezette. Toch versloegen ze met een vierde plaats de teams van Mitsubishi en Škoda in het constructeurskampioenschap. Desalniettemin bleek de interesse van de fabriek te temperen, en de financiële steun aan MSD werd gedurende het seizoen 2003 steeds minder. Dit kwam tot aan het punt dat MSD bijna voor de gehele kosten moest opdragen en dus werd besloten om na afloop van de rally in Australië het team terug te trekken uit het kampioenschap. Hyundai kondigde kort daarna aan de intentie te hebben in 2006 terug te keren, maar dit kwam uiteindelijk niet van de grond.

Hyundai i20 WRC 

Sinds 2014 is Hyundai weer actief in het wereldkampioenschap met de Hyundai i20 WRC, dit keer in een volledig nieuwe incarnatie en gebaseerd vanuit Alzenau, Duitsland. Ze wonnen hun eerste WK-rally ook in Duitsland, datzelfde jaar, met Thierry Neuville achter het stuur.

Hyundai i20 R5 
In het begin van 2016 werd er bij de voorstelling van Hyundai hen nieuw project voorgesteld om een R5 wagen te maken tegen de helft van het seizoen. De wagen debuteerde in de Rally van Ieper 2016 met Kevin Abbring als voorrij-auto.

Officiële teambenaming

Fotogalerij

Complete resultaten in het wereldkampioenschap rally 

Noot:
 1 Positie en aantal gescoorde punten geldt voor het Formule 2 constructeurskampioenschap.
 2 Seizoen loopt nog.

Externe links 

 Profiel op rallye-info.com
 Profiel op juwra.com

Wereldkampioenschap Rally
Rally